Плей-офф Евролиги ФИБА (среди женщин) 2010—2011 стартовал проходил с 1 февраля по 10 апреля 2011 года. Пары участников определились по итогам группового турнира Евролиги.

Сетка

1/8 финала

Фенербахче — Галатасарай — 2—0

Рос Касарес — МКВ Евролизинг — 2—1

Халкон Авенида — Печ 2010 — 2—0

УГМК — Ривас Экополис — 2—0

Крас Баскет — ЗВВЗ УСК — 2—1

Висла Кэн-Пак — Надежда — 2—0

Бурж Баскет — Гуд Энджелс — 2—1

Спарта энд К — Беретта-Фамилья — 2—1

1/4 финала

Рос Касарес — Бурж Баскет — 2—0

Халкон Авенида — Висла Кэн-Пак — 2—0

УГМК — Крас Баскет — 2—0

Фенербахче — Спарта энд К — 0—2

Финал четырёх 
Финал четырёх розыгрыша чемпионата Евролиги по баскетболу среди клубных женских команд в сезоне 2010—11 состоялся в Екатеринбурге (Россия) в ДИВС «Уралочка» 8 и 10 апреля 2011 года. Решение о проведении финальной части розыгрыша лиги в Екатеринбурге было объявлено 8 марта 2011 года. Россия в третий раз принимала финальную часть розыгрыша Евролиги.

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ 

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Статистика Евролиги ФИБА среди женщин 2010/11 на сайте газеты «Спорт-Экспресс»
 Оф. статистика Евролиги ФИБА среди женщин 2010/11

Женская Евролига
2011 год в баскетболе